Hammer Hill kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Hammer Hill (kulle i Hongkong),

Kanada 

 Hammer Hill, Kanada, berg, Alberta, 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar